Первенство Казахстана по футболу 2005 года — 11-й турнир Первой лиги, в котором вновь приняли участие 26 клубов, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»).

Команды, занявшие первые места в своих конференциях, напрямую выходили в Суперлигу.

Итоговые таблицы

Конференция «Юго-запад»

Конференция «Северо-восток»

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2005 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу